Томас Сэвидж:
* Сэвидж, Томас (1449—1507) — архиепископ Йоркский (1501—1507).
 Сэвидж, Томас (1804—1880) — американский протестантский миссионер и биолог-любитель.
 Сэвидж, Томас (1915—2003) — американский писатель.

См. также 
 Сэвидж, Том